Baja steht für: 
 Baja, Stadt in Ungarn
 ein zentralafrikanisches Volk, siehe Gbaya (Volk)
 in Indien: „Musikgruppe“, „Musikinstrument“, speziell das indische Harmonium
 Baja 1000, Offroad-Rallye in Mexiko
 Baja Europe, Offroad-Rallye in Europa
 Kleingebiet Baja, Verwaltungseinheit in Ungarn
 ein Instrumentalstück der Böhsen Onkelz, siehe Schwarz (Album)
 Baja Bug, Fahrzeugart
 Baja California, Halbinsel im Westen Mexikos, siehe Niederkalifornien

Personen:
 Baja, assyrischer Prophet, der regelmäßig Weissagungen an den assyrischen Königshof sandte, siehe Baja (Prophet)
 Fathi Baja, libyscher Politikwissenschaftler und Mitglied des Nationalen Übergangsrates

Autohersteller, -marken und -modelle:
 Baja Bug Brasil, brasilianischer Automobilhersteller
 Baja (britische Automarke), ehemalige britische Automarke
 Baja (französische Automarke), ehemalige französische Automarke
 Baja (österreichische Automarke), ehemalige österreichische Automarke
 Subaru Baja, ein Automodell der Marke Subaru

Ba'ja steht für:
 Ba'ja, jungsteinzeitliches Dorf in Jordanien

Siehe auch:
 Baia
 Baja California
 Baya